Un flic est le titre de plusieurs fictions de cinéma et de télévision :

Un flic, film français de 1947 réalisé par Maurice de Canonge.
Un flic, film français de 1972 réalisé par   Jean-Pierre Melville.
Un flic, série télévisée française créée par Hugues Pagan en 2007.